Битва при Вилькомире — бой 17 июня 1812 года у литовского города Вилькомир между русским арьергардом и французской дивизией в ходе Отечественной войны 1812 года.

Бой при Вилькомире произошёл между русским арьергардом (кавалерийский и два пехотных полка) под командованием генерала Я. П. Кульнева и французской дивизией под командованием О. Себастиани. Кульнев должен был сдерживать французов, чтобы дать время основным силам корпуса генерала Витгенштейна переправиться через реку Свенту.

Несмотря на неравенство сил, русские отразили натиск французов. К вечеру арьергард отошёл за реку Свенту и двинулся на соединение с главными силами корпуса Витгенштейна.

Сражения Отечественной войны 1812 года
Июнь 1812 года
Сражения в Литве
Укмерге